Příjmení Figueroa nosí více osobností:

 Alberto Vázquez-Figueroa (* 1936) – španělský spisovatel a novinář
 Elías Figueroa (* 1946) – chilský fotbalista
 Freddy Figueroa (* 1994) – ekvádorský zápasník–judista
 Óscar Figueroa (* 1983) – kolumbijský vzpěrač